

Cine 
 «Te quiero (película de 1979)» (1979), película de Tito Davison.
 «Te quiero (película de 2001)» (2001), película de Manuel Poirier.

Música 

Álbumes
 «Te quiero (álbum)» (1985), álbum de Lucía Méndez.
 «Te quiero (álbum de Los Temerarios)» (1990), álbum de Los Temerarios.
 «Te quiero: Romantic Style In Da World» (2007), álbum de Nigga.

Canciones
 «Te quiero (canción de José Luis Perales)» (1981), canción de José Luis Perales.
 «Te quiero (canción de Hombres G)» (1986), canción de Hombres G.
 «Te quiero (canción de Nigga)» (2007), canción de Nigga.
 «Te quiero (canción de La Quinta Estación)» (2009), canción de La Quinta Estación
 «Te quiero (canción de Stromae)» (2010), canción de Stromae.
 «Te quiero (canción de Ricardo Arjona)» (2012), canción de Ricardo Arjona.

Literatura 

 Te quiero (poema de Mario Benedetti) (1956), poema de Mario Benedetti.